Tony Sbarbaro (1897-1963), batteur américain de jazz
 Camillo Sbarbaro (1888-1967), écrivain et poète italien